II. Ptolemaiosz Philadelphosz (latinosan Ptolemaeus Philadelphus), Egyiptom második hellenisztikus uralkodója (Kr. e. 283/282–Kr. e. 246)
Ptolemaiosz Philadelphosz (Ptolemaeus Philadelphus), Marcus Antonius és VII. Kleopátra közös gyermeke